José María Cobo puede hacer referencia a diversas personas:

 José María Cobo Elosua, futbolista español.
José María Cobo Pérez, (Chema Cobo) pintor español.